Юрий Валерианович Фокин (23 октября 1924, Новгород-Северский, Черниговская область — 19 апреля 2009, Москва) — обозреватель ЦТ и ВР СССР (Центрального телевидения и Всесоюзного радио).

Биография и карьера 
Родился в городе Новгород-Северский Черниговской области. Участник Великой Отечественной войны, участвовал в обороне Москвы.

После окончания МГИМО по специальности «юрист-международник» в 1948 году, работал в редакции вещания на США, а с 1956 года на Всесоюзном радио. С 1960 года перешел работать на телевидение в должности заместителя главного редактора общественно-политических программ, руководителя редакции «Последних известий».

С 1967 года — доцент МГИМО, профессор (1979).

Известен как автор и ведущий (с 1961 года) первой информационно-аналитической программы «Эстафета новостей» — предшественницы программы «Время» (первый выпуск 3 декабря 1960), а также передач, посвященных космонавтике. Был избран действительным членом Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.

Провёл первый в СССР прямой телевизионный репортаж на промышленную тему — с крыши кондитерской фабрики «Красный Октябрь».

В 1979—1985 годах заведовал корпунктом Гостелерадио в Греции и на Кипре.

В 1999 году стал лауреатом премии ТЭФИ «За личный вклад в развитие отечественного телевидения».

Скончался на 85-м году жизни 19 апреля 2009 года. Похоронен в Москве на Введенском кладбище (10 уч.).

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 5: У-Я. — М.: ОАО «Московские учебники», 2012

Ссылки 
 Его встречали с оркестрами на вокзалах. Ушел из жизни Юрий Фокин.
 Скончался знаменитый советский диктор и тележуналист Юрий Фокин
 Могила Ю. В. Фокина

Выпускники МГИМО
Профессора МГИМО
Похороненные на Введенском кладбище
Персоналии:Гостелерадио СССР